La saison 1965-1966 est la  de la Coupe d'Europe de hockey sur glace.

Équipes

Premier tour

Quarts de finale

Demi-finale

Finale

Tableau final

Bilan 
Le ZKL Brno remporte la première Coupe d'Europe.

Voir aussi

Liens externes

Articles connexes 

Coupe d'Europe des clubs champions de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1965
Hockey sur glace en 1966
Hockey sur glace M1